Der Dreiband Grand Prix 1996/4 war das 67. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 23. bis zum 26. April 1996 im türkischen Mersin statt.

Das UMB/BWA-Turnier wurde als „EFES PILSEN INTERMIDGET 1996“ ausgetragen.

Geschichte 
Semih Saygıner gewann in Mersin sein zweites Grand-Prix-Turnier. Im Finale besiegte er Dick Jaspers mit 3:1 Sätzen. Im Spiel um Platz drei siegte Raymond Ceulemans mit 2:1 Sätzen gegen Andreas Efler.

Turniermodus 
In Mersin wurden zwei Qualifikationsrunden gespielt. Damit qualifizierten sich zwölf Spieler für das Hauptturnier. Im ganzen Turnier – bis auf das Spiel um Platz drei – wurde auf drei Gewinnsätze gespielt.

Bei MP-Gleichstand wurde in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SP = Satzpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie
In der Endtabelle wurde das Ranking im Viertelfinale nach den Ergebnissen gegen die Besten des Turniers gewertet. Ab dem Achtelfinale zählte die oben angezeigte Wertung.

2. Qualifikationsrunde

Hauptturnier

Achtelfinale 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: 1. Satz/2. Satz/3. Satz/4. Satz/5. Satz

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1996/3
Karambolageveranstaltung 1996
Billardturnier in der Türkei
Sportveranstaltung in Mersin